Крум Момчев Крумов е български кинооператор.

Биография 
Крум Момчев Крумов е роден на 31.01.1937 град Русе, Царство България. През 1963 г. завършва операторско майсторство във Всеруския държавен институт по кинематография (ВГИК), Москва. От 1962 до 1964 г. работи като асистент-оператор, а след това до 1990 г. – като оператор в Студио за игрални филми „Бояна“. Умира на 26 май 2001 г. София.

Награди 
 Орден „Кирил и Методий“ 1 ст.
 Награда за филма „Виетнам е близо“ (Пномпен, Виетнам 1969)
 Специална награда за филма „Таралежите се раждат без бодли“, Х ФБИФ Варна 1971
 Награда за филма „Гола съвест“ на МКФ Локарно, Италия 1972
 Награда за операторска работа за филма „Зарево на Драва“, 13 ФБИФ Варна 1974
 Наградата „Златна роза“ за филма „Сами сред вълци“, 16 ФБИФ Варна 1980

Филмография

Източници 

Български кинооператори